Israel — país do Médio Oriente
 Israelenses — cidadãos de Israel (país da atualidade)
 Judeus — povo
 Tribos de Israel
 Israelitas — confederação de tribos de língua semítica do período da Idade do Ferro